A Pécsi VSK-Veolia (korábban PVSK-Panthers), a Pécsi VSK férfi kosárlabda szakosztályának szezonra lebontott játékos-listája.

Játékoskeretek 2001-től

2001–2002: PVSK-Panthers

Vezetőedző: Zalay Zoltán

Eredmények:

EnterNet-Internet Férfi Kosárlabda Liga "B" zöld csoport 2. hely

EnterNet-Internet Férfi Kosárlabda Liga "B" csoport 3. hely

EnterNet-Internet Férfi Kosárlabda Liga rájátszás a 9-16. helyért: 15. hely

Magyar Kupa nyolcaddöntő

2002–2003: PVSK-Panthers

Vezetőedző: Zalay Zoltán

Eredmények:

EnterNet-Internet Férfi Kosárlabda Liga "B" zöld csoport 1. hely

EnterNet-Internet Férfi Kosárlabda Liga "B" csoport keresztbejátszás 3. hely

EnterNet-Internet Férfi Kosárlabda Liga "B" csoport elődöntő

Magyar Kupa nyolcaddöntő

2003–2004: PVSK-Panthers

Vezetőedző: Fodor Péter, edző: Völgyi Péter

Eredmények:

NB I/A csoport alapszakasz 10. hely

NB I/A csoport 11. hely

2004–2005: PVSK-Pécs Expo

Vezetőedző: Fodor Péter, edző: Völgyi Péter

Eredmények:

NB I/A csoport alapszakasz 5. hely

NB I/A csoport 5. hely

2005–2006: PVSK-Pécs Expo

Vezetőedző: Völgyi Péter

Eredmények:

NB I/A csoport alapszakasz 7. hely

NB I/A csoport 4. hely

2006–2007: PVSK-Expo Center Pécs

Vezetőedző: Völgyi Péter, szakmai igazgató: Stojan Ivković

Eredmények:

NB I/A csoport alapszakasz 4. hely

NB I/A csoport 3. hely

Magyar Kupa 3. hely

2007–2008: PVSK-Expo Center Pécs

Szakmai igazgató: Stojan Ivković, edző: Völgyi Péter

Eredmények:

Uniqa NB I/A csoport alapszakasz 3. hely

Uniqa NB I/A csoport 6. hely

Magyar Kupa negyeddöntő

2008–2009: Pécsi VSK-Pannonpower

Szakmai igazgató: Stojan Ivković, edző: Halmai Gábor

Eredmények:

Uniqa NB I/A csoport alapszakasz 1. hely

Uniqa NB I/A csoport 2. hely

Magyar Kupa 1. hely

2009–2010: Pécsi VSK-Pannonpower

Vezetőedző: Kmézics Zorán, majd Ivica Mavrenski, edző: Halmai Gábor

Eredmények:

NB I/A csoport alapszakasz 11. hely

NB I/A csoport 11. hely

Magyar Kupa nyolcaddöntő

2010–2011: Pécsi VSK-Pannonpower

Vezetőedző: Ivica Mavrenski, majd Srećko Sekulović, edző: Halmai Gábor

Eredmények:

NB I/A csoport alapszakasz 8. hely

NB I/A csoport 8. hely

Magyar Kupa negyeddöntő

2011–2012: Pécsi VSK-Pannonpower

Vezetőedző: Srećko Sekulović, edző Csirke Ferenc (2011. november 29-ig).
Vezetőedző: Csirke Ferenc, szakmai tanácsadó: Földi Sándor.

Eredmények:

NB I/A csoport alapszakasz 7. hely

NB I/A csoport 7. hely

Magyar Kupa negyeddöntő

2012–2013: Pécsi VSK-Pannonpower

Vezetőedző: Csirke Ferenc, edző: Czigler László (utóbbi 2013. március 21-ig).

Eredmények:

NB I/A csoport alapszakasz 7. hely (a Szolnoki Olaj nélkül)

NB I/A csoport középszakasz 8. hely

NB I/A csoport 8. hely

Magyar Kupa 4. hely

2013–2014: Pécsi VSK-Pannonpower

Vezetőedző: Csirke Ferenc, edző: Czigler László.

Eredmények:

NB I/A csoport alapszakasz 7. hely (a Szolnoki Olaj nélkül)

NB I/A csoport középszakasz 7. hely

NB I/A csoport 7. hely

2014–2015: Pécsi VSK-Pannonpower

Vezetőedző: Csirke Ferenc, edző: Czigler László.

Eredmények:

NB I/A csoport alapszakasz 6. hely (a Szolnoki Olaj nélkül)

NB I/A csoport középszakasz 7. hely

NB I/A csoport 7. hely

Magyar Kupa negyeddöntő

2015–2016: Pécsi VSK-Pannonpower

Vezetőedző: Csirke Ferenc, edző: Szentendrei Áron.

Eredmények:

NB I/A csoport alapszakasz 9. hely

NB I/A csoport középszakasz 8. hely

NB I/A csoport 8. hely

Magyar kupa 4. hely

2016–2017: Pécsi VSK-Pannonpower

Vezetőedző: Csirke Ferenc, edző: Szentendrei Áron.

Eredmények:

NB I/A csoport alapszakasz 7. hely

NB I/A csoport középszakasz 6. hely

NB I/A csoport 6. hely

2017–2018: Pécsi VSK-Veolia

Vezetőedző: Csirke Ferenc, edző: Szentendrei Áron.

Pécsi VSK
Magyar kosárlabdacsapatok